Хими́ческий снаря́д — артиллерийский снаряд, в том числе реактивный, снаряжённый боевыми отравляющими рецептурами различного характера (слезоточивые, кожно-нарывного действия, нервно-паралитические и другие).

История 

Активно использовались почти всеми воюющими странами во время Первой мировой войны.

В годы Второй мировой войны, несмотря на наличие значительного количества отравляющих веществ и снарядов для их доставки у многих стран, не применялись.

СССР 

В СССР к химическим снарядам относились дымовые снаряды.

США 
Некоторые из разработанных в США химических снарядов:
  — 105-мм, снаряжение зарин
  — 105-мм, снаряжение сернистый иприт
  — 155-мм, снаряжение бинарная рецептура зарина
  — 155-мм, снаряжение сернистый или дистиллированный иприт, белый фосфор
  — 155-мм, снаряжение VX или зарин
  — 155-мм, снаряжение иприт, белый фосфор
  — 203-мм, снаряжение VX или зарин
  — 55-мм снаряд реактивной артиллерии, снаряжение VX или зарин

См. также 
 Химическое оружие России
 Уничтожение химического оружия

Примечания

Литература 
 
 Супотницкий М. В., Петров С. В., Ковтун В. А. Влияние химического оружия на тактику и оперативное искусство Первой мировой войны (исторический очерк) // Вестник войск РХБ защиты, 2017. Том 1. № 1 — С. 53-68; № 2 — С. 39-63; № 3 — С. 51-78. Электронный вариант:

Ссылки 

Типы артиллерийских боеприпасов
Химическое оружие